Le nom Pentagram peut signifier :

Musique

Groupes 
 Pentagram, groupe de doom metal américain originaire de Washington ;
 Pentagram, un groupe de thrash/death metal chilien fondé en 1985 et renommé  en 2012 ;
 Pentagram, un groupe de heavy/thrash metal turc utilisant le nom Mezarkabul à l'international.

Jeu vidéo 
 Pentagram, jeu vidéo d’action-aventure.

Autre 
 Pentagram, studio de design fondé à Londres en 1972.

Voir aussi 
 Pentagramme, graphique ou objet qui représente une figure à cinq éléments.